El obispo de Durham es el ordinario de la Iglesia de Inglaterra con jurisdicción en la diócesis de Durham, provincia de York. La diócesis es una de las más antiguas del país y su obispo es miembro nato de la Cámara de los Lores. 

Su tratamiento oficial es el de «The Right Reverend Father in God, (nombre de pila), by Divine Providence Lord Bishop of Durham». Al firmar, el obispo no utiliza su apellido, sino la palabra Dunelm, nombre en latín de Durham que deriva, a su vez, del inglés antiguo Dunholm. También consta el uso ocasional del francés Duresm. El castillo de Auckland es la residencia oficial de los obispos de Durham desde 1832.

En las ceremonias de coronación del monarca británico se encarga, junto con el obispo de Bath y Wells, de escoltar al soberano a la entrada y salida de la abadía de Westminster. Ambos permanecen a su lado durante todo el ritual.

Historia 
Desde el siglo VII, además de autoridad espiritual, el obispo de Durham actuaba también investido de autoridad civil en tanto que señor de la liberty de Durham con los mismos poderes que ejercía el rey en otros territorios. El obispo nombraba a los oficiales locales y ejercía jurisdicción en su propio tribunal. Tras la conquista normanda de Inglaterra el obispo vio confirmados sus privilegios al transformarse la región en el condado palatino de Durham. Por ser su titular le correspondía el tratamiento de príncipe-obispo y su rango equivalía al de un conde. Excepto por un breve periodo de tiempo durante la revolución gloriosa en que fue suprimido, el poder temporal del obispo se extendió hasta 1836, fecha en que, mediante una ley de Guillermo IV, fue abolido y transferido a la corona.

Lista de obispos

Notas y referencias

Bibliografía 
 British History Online: Obispos de Durham 1066-1300 Consultado el 24 de abril de 2012
 Powicke, F. Maurice; E.B. Fryde Handbook of British Chronology 2nd. ed. London:Royal Historical Society, 1961

Cristianismo en el Reino Unido